Nanhe peut correspondre à :
 Xian de Nanhe, un district administratif de la province du Hebei, en Chine.
 Nanhe, un astérisme de l'astronomie chinoise.